Kevin Boyle può riferirsi a:
Kevin Boyle (1943-2010) - attivista e avvocato nordirlandese
Kevin Boyle (1960) - storico statunitense
Kevin Boyle (1992) - hockeista su ghiaccio statunitense